

Шилікти — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Шилікти — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Шилікти — село, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Шилікті
 Шиліктисай